Васьково-Иглино — деревня в Новоржевском районе Псковской области. Входит в состав Оршанской волости.

Расположена в 14 км к северо-востоку от города Новоржев.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляет 42 человека.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района